Marcos Siega – regista e produttore televisivo statunitense
 Nicholas Siega – calciatore italiano